Sonic 3 & Knuckles es un videojuego de la plataforma Sega Mega Drive, resultado de la unión de los cartuchos de Sonic the Hedgehog 3 y Sonic & Knuckles mediante la tecnología Lock-On el cual se utiliza para formar Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles .
Originariamente, este título iba a ser el verdadero Sonic the Hedgehog 3, pero debido a varios retrasos en su fecha de lanzamiento, se dividió en los dos videojuegos, títulos mencionados anteriormente.
Posteriormente, en 1997, se lanzó para PC una edición de este juego con el nombre de Sonic & Knuckles Collection. Desde 2011, Sonic 3 & Knuckles está disponible en PC a través de la plataforma Steam.

Las características principales son:

Incluye todos los niveles de Sonic 3 y Sonic & Knuckles, lo que convierte a este título en el videojuego de Sonic en 2D más largo jamás hecho hasta ahora. Al finalizar el último nivel de Sonic 3, la nave Death Egg cae, y de ese modo el juego continúa con los niveles de SONIC & Knuckles.

Por primera vez Sonic, Tails y Knuckles son jugables en un mismo título: Knuckles es jugable en los niveles de Sonic 3. y Tails en los niveles de Sonic & Knuckles, y también puede acompañar a Sonic en los niveles salvo The Doomsday Zone, el nivel final.

El progreso puede ser guardado como en Sonic 3, pero en lugar de haber 6 espacios, hay 8.

Se pueden jugar a todos los Bonus Stages y Special Stages de ambos juegos.

Con Knuckles, se puede acceder a otros lugares a los que no se puede acceder en Sonic 3 debido a la ausencia del personaje en dicho juego.

Sobre los niveles de Sonic 3 con Knuckles: jugando en Marble Garden Acto 2, se lucha contra un jefe diferente, pero que tiene el mismo taladro, está en otro lugar y ataca de forma distinta. En Carnival Night Acto 2 no lucha con ningún jefe (aunque sí es posible acceder al jefe realizando un truco). En los Actos 1 de Angel Island, Carnival Night, Ice Cap y Launch Base, y en los Actos 2 de Angel Island, Hydrocity y Launch Base se lucha con los mismos jefes pero en diferentes lugares. La mayoría de los jefes con los que lucha Knuckles son de mayor dificultad, ya sea porque son más rápidos, tienen más ataques o porque hay dos máquinas en lugar de una.

Otra diferencia respecto a los niveles: en Launch Base Acto 2 hay tres máquinas finales del Dr. Robotnik en este orden: la nave de la bola metálica, la de los láseres y la de la mano metálica, esta última conocida como Big Arms. En Sonic 3 & Knuckles, con Sonic/Tails se lucha solamente con las primeras dos máquinas de Robotnik (la nave de la bola metálica y la nave con tres láseres). Knuckles, en cambio, lucha con las últimas dos máquinas (la nave de los láseres y Big Arms).

Una vez obtenidas las 7 Chaos Emeralds, se podrán conseguir las 7 Super Emeralds para que el personaje pueda obtener una forma más poderosa: en el caso de Sonic pasará de Super Sonic a Hyper Sonic; en el caso de Tails, este alcanzará su forma de Super Tails; en cuanto a Knuckles, pasará de Super Knuckles a Hyper Knuckles.

La disposición de algunos objetos es diferente entre los niveles de Sonic 3 solo y los niveles de Sonic 3 en Sonic 3 & Knuckles (especialmente en Launch Base Zone, donde han facilitado ligeramente el nivel para Sonic 3 & Knuckles y en el inicio de Hydrocity Zone 2, donde el primer resorte ha sido cambiado por un monitor de vida extra). En cambio, los niveles de Sonic & Knuckles en Sonic 3 & Knuckles no tuvieron ningún cambio, excepto que ahora, Mushroom Hill Zone 1 tiene una pequeña introducción.

Algunas pistas musicales son diferentes.

Referencias 

Videojuegos de Sega
Videojuegos de Sonic
Compilaciones de videojuegos